Chursdorf ist der Name folgender Orte:

 Chursdorf (Dittersdorf), Ortsteil von Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Chursdorf (Penig), Ortsteil von Penig im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Chursdorf (Seelingstädt), Ortsteil von Seelingstädt im Landkreis Greiz, Thüringen
 Chursdorf, ehemals im Kreis Soldin, Dorf in der Gmina Barlinek in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe: Mostkowo (Barlinek)